talijanski za sv. Marko
San Marco (sestiere)
San Marco (Split)